Ein Bordrechner bzw. Bordcomputer, engl. On-Board Computer System (OCS), ist ein eingebettetes System der Fahrzeug-, Schifffahrts- und Flugtechnik. Das Gerät dient zur Überwachung und Anzeige von Betriebs- und Umgebungszuständen sowie in manchen Fällen auch direkt der Navigation.

Es gibt dem Einsatzzweck entsprechend viele Arten von Bordrechnern: 
Fahrradcomputer
Bordcomputer für Automobile
Maschinen im Allgemeinen, insbesondere Fahrzeuge (Baumaschinen, landwirtschaftliche Maschinen)
 Neben den Fahrzeugen für alle beteiligen Gerätschaften an der Transportkette der Logistik (von der Ladetätigkeit mit Kran und Stapler bis zu Transportrobotern in Lagerhaltungsanlagen)
Bordcomputer in Flugzeugen
auf Schiffen
auf Raumschiffen, Satelliten und Ähnlichem. Ein Beispiel ist der Apollo Guidance Computer.

Einzelnachweise 

Hardware
Steuerungs- und Regelungstechnik
Navigation